Юнацька збірна Азербайджану з футболу — загальна назва збірних команд Азербайджану, що представляють країну на міжнародних змаганнях з футболу та мають обмеження щодо максимального віку гравців відповідно до вікової категорії:

 Юнацька збірна Азербайджану з футболу (U-16) — змагалася за право участі у чемпіонаті Європи серед 16-річних (до зміни вікової категорії змагання на U-17 у 2001 році).
 Юнацька збірна Азербайджану з футболу (U-17) — змагається за право участі у чемпіонаті світу серед 17-річних  та чемпіонаті Європи серед 17-річних.
 Юнацька збірна Азербайджану з футболу (U-18) — змагалася за право участі у чемпіонаті Європи серед 18-річних (до зміни вікової категорії змагання на U-19 у 2001 році).
 Юнацька збірна Азербайджану з футболу (U-19) — змагається за право участі у чемпіонаті Європи серед 19-річних.
 Юнацька збірна Азербайджану з футболу (U-20) — скликається для участі у молодіжному чемпіонаті світу за умови кваліфікації на це змагання.

Див. також 
 Молодіжна збірна Азербайджану з футболу